Белозо́р, Бялозор (), Билозир () — фамилия, украинская форма происходит от поэтического эпитета месяца (Луны) — «(Красень) місяць-білозір» — «(красавец) месяц-белозор»:
 Билозир, Игорь Иосифович (1955—2000) — украинский композитор и исполнитель, народный артист Украины.
 Белозор, Максим Алексеевич (род. 1963) — российский писатель, журналист и прозаик, сценарист, редактор, художник-график.
 Билозир, Оксана Владимировна (род. 1957) — украинская певица и политик, народная артистка Украины.
 Билозор, Сергей Владимирович (род. 1979) — украинский футболист, защитник.
 Бялозор, Юлиан Юлианович (1862—1942) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Белозор, Кирилл Анатольевич (род. 1990) — русский офицер, капитан-лейтенант(2017).

Другое 
  — род растений семейства Белозоровые ().

Примечания